Евгений Якушкин:
 Якушкин, Евгений Евгеньевич (1859—1930) — педагог, историк декабристского движения, сын Е. И. Якушкина. 
 Якушкин, Евгений Иванович (1826—1905) — русский юрист, этнограф и библиограф; сын И. Д. Якушкина.
 Примечания